Чемпионат Москвы по футболу 1910 стал первым официальным первенством, организованным Московской футбольной лигой (МФЛ). 

Турнир главных команд (в данном сезоне — «первая категория») сохранил наименование и приз (кубок) прошлогоднего неофициального чемпионата, и в дальнейшем  весь период существования МФЛ (до 1923 года) носил название Кубок Фульда. 

Чемпионом впервые стал клуб КС «Орехово».

Организация и проведение турнира 

Чемпионат проводила Московская футбольная лига, устав которой был зарегистрирован 21 декабря 1909 года, а учредительное собрание представителей всех девяти клубов-основателей состоялось 12 июня 1910 года (председателем комитета лиги был избран А. П. Мусси).

С самого начала существования МФЛ взяла курс на привлечение в московский футбол всех имеющихся сил и ресурсов, что вело к более широкому представительству клубов и демократизации. Это вызвало определенные трения с англичанами из «Британского» КС, считавшего футбол все же игрой для сравнительно узкого круга «джентльменов». Разногласия были достаточно принципиальны и в конечном итоге привели к выходу «Британского» КС из состава участников чемпионата (британцы, однако, проводили в каждый календарный день турнира товарищеский матч (как правило, со «свободной» в этом туре командой) и фактически выступали в турнире «вне зачета»; в этих матчах они неизменно выигрывали, разгромив и новоявленных чемпионов «морозовцев» в последнем матче 6:0 — в ответ на первое в своей истории поражение от русской команды 8 августа в Орехово 0:4). Также уклонился от участия и клуб «Мамонтовка», руководство которого считало недопустимым сам факт соревновательности в футболе, предпочитая лиговым матчам тренировки и товарищеские встречи (такой подход был довольно популярен в те годы: известнейший английский любительский клуб «Коринтиан», один из сильнейших в Британии (одно время являлся базовым для сборной Англии), вызвавший в то время в мире многочисленные подражания, также принципиально не участвовал в соревновательных матчах).  

Все участвующие команды были разделены по уровню на три категории, для каждой из которых разыгрывался свой кубок (по имени пожаловавшего его мецената): Кубок Фульда для I (высшей) категории, Кубок Вашке (по имени спортивного деятеля и футболиста А.И.Вашке) для II категории, Кубок Миндера (в честь первого председателя футбольного клуба «Унион» П.Ф.Миндера) для III категории. Всего на трех соревновательных уровнях участвовали 15 команд, представлявшие 8 клубов.

В I категории выступали 5 команд:

 КС «Орехово»
 «Сокольнический» КС
 «Замоскворецкий» КС
 «Унион»
 КФ «Сокольники»

Хотя это был первый опыт МФЛ в проведении турниров, чемпионат был организован и проведен практически безупречно: 15 июля на заседании комитета лиги с участием капитанов команд был составлен подробный календарь (с учетом «окон» для матчей сборной) двухкругового турнира, который был опубликован и выполнялся практически без изменений. Турнир достаточно широко (для тех лет, разумеется) анонсировался и освещался в прессе, матчи собирали значительные по тем временам аудитории до 2-3 тысяч зрителей (в Орехово — и по 10 тысяч), что приносило существенный доход — в общем, МФЛ преуспела в стремлении сделать чемпионат заметным событием в спортивной жизни города.

Ход турнира (I категория) 
Чемпионат стартовал 15 августа. Игры прошли в два круга.

Борьба за чемпионство велась между КС «Орехово» и «Сокольническим» КС. После первого круга СКС лидировал со стопроцентным результатом, уверенно победив «морозовцев» на своем поле 6:2. Однако затем команда растеряла преимущество: сначала дома уступила «Замоскворецкому» КС 3:5 (ведя 3:0), а затем в Орехово была буквально «смята» КСО — 2:7 (СКС подал протест на судейство этого матча ореховским судьей Олдфилдтом, который лига отклонила). Этот матч сделал чемпионом КС «Орехово»; «Сокольнический» КС же проиграл в последний день еще и «Униону», одержавшему первую победу в чемпионатах после одиннадцати поражений кряду.

Турнирная таблица

Матчи

Матч «Чемпион — Сборная» 

Погодные условия не позволили провести этот матч сразу после завершения первенства и он был сыгран в начале следующего сезона (весной 1911 года).

Младшие категории

Кубок Вашке (II категория) 

Победитель — МКЛ

2. «Вега»   3. «Сокольнический» КС - II   4. «Унион» - II   5. «Замоскворецкий» КС - II   6. «Новогиреево»

Кубок Миндера (III  категория) 

Победитель —  «Замоскворецкий» КС - III   

2. «Унион» - III   3. «Сокольнический» КС - III  4. МКЛ - II

Примечания

Литература

Ссылки 

 footballfacts.ru
 Материалы периодики 1910 года (в изложении): «Московские ведомости», «Голос Москвы», «Раннее утро», «Утро России», «Московская газета»

Футбольные соревнования в Москве
1910 год в футболе
1910 год в России